Federico VII Magno de Zähringen (Ueckermünde, Alemania, 23 de septiembre de 1647-Durlach, Baden, Alemania, 25 de junio de 1709) fue el margrave de Baden-Durlach desde 1677 hasta su muerte.

Era hijo del margrave Federico VI y la condesa palatina Cristina Magdalena de Cleeburg. 

Sucedió a su padre como margrave en 1677. Se vio implicado en la Guerra de los Nueve Años y después del tratado de Ryswick en 1697, recibió el título de margrave de Basilea, aunque era solo un título formal y nunca tuvo verdadero poder sobre la ciudad suiza.

Intervino en la guerra de Sucesión Española como uno de los líderes del ejército imperial; algunas de las batallas se libraron en sus territorios.

Biografía 
Para su educación, Federico Magno perteneció a los principescos niños que viajan a Francia (1664-66 y 67/68), Italia (1668), Holanda e Inglaterra (1669). Además de las habilidades lingüísticas (latín, italiano, francés), se le atribuyen conocimientos de matemáticas y arquitectura, pero un "total disgusto por la guerra". [1]

Después de que Federico Magno buscara protección de las tropas francesas en Basilea en 1674/75, se hizo cargo temporalmente de los asuntos del gobierno de su padre en 1676 y después de su muerte en 1677 se convirtió en el margrave gobernante de Baden-Durlach.

El reinado de Federico Magno Magnus estuvo marcado por las llamadas guerras de reunión del rey francés Luis XIV. [2] Ya en la guerra holandesa y luego en la guerra de sucesión del Palatinado, la zona sufrió en el Alto Rin constantes invasiones de los franceses. El país quedó devastado y la población, que había crecido lentamente después de la Guerra de los Treinta Años, volvió a reducirse en un cuarto. Los órganos gubernamentales de Baden estuvieron en Basilea de 1689 a 1697. El propio Margrave también encontró su refugio en Basilea entre 1703 y 1707 y 1707 durante la Guerra de Sucesión española. [3]

La guerra holandesa de 1678 en el Alto Rin 
En 1678, las tropas imperiales ocuparon los castillos de Durlach en zona alta de Baden, Rötteln y la fortaleza de Emmendingen. Las tropas francesas sitiaron Rötteln sin éxito, pero causaron daños considerables en los alrededores. Los ejércitos imperial en Emmendingen y francés en Denzlingen también causaron daños considerables. En la paz de Nijmegen, Baden-Durlach no recibió compensación por este daño y Francia construyó, directamente después de la paz, la nueva fortaleza de Huningue, que en el futuro representaría una gran amenaza para el Oberland de Baden.

Ataque y pérdida de la regla Hohengeroldseck 
Después de la muerte del último conde de Kronberg en 1692, Friedrich Magnus revivió el reclamo de Hohengeroldseck heredado de su abuelo, Federico V de Baden-Durlach. Le dijo al emperador que medio año después de la muerte de Kronberger, tomó el poder y solicitó la confirmación imperial. Hasta 1695 esto fue indiscutible, luego levantó a Karl Kaspar von der Leyen por su parte, reclama la regla, donde fue apoyado por la Cancillería de la Corte de Austria. Friedrich Magnus presentó una objeción al Reichshofrat, que el 1 de febrero de 1697 solicitó a la Cancillería de la Corte que no tomara más medidas. Sin embargo, esto exigió el 8 de febrero por el Margrave, que debería retirarse del gobierno de Geroldseck. Cuando el margrave se negó a dejar entrar al alguacil austríaco en el Ortenau, Karl II. De Neveu, el 16 de abril de 1697, un sangriento contingente militar de 300 hombres, que retiró el escudo de armas de Baden, tomó a Dautenstein por la fuerza y los funcionarios de Baden fueron expulsados. [4]La población debía honrar a Karl Kasper von der Leyen. Todas las ideas del Margrave en el Reichshofrat y el Schwäbischer Reichskreis ya no cambiaron los hechos creados.

El asentamiento de los hugonotes en 1699  
Federico Magno se esforzó por revivir su país y asentó en 1699 a unos 500 hugonotes en los lugares Welsch-Neureut, nombrado después Friedrichstal. Los colonos de Friedrichstal habían encontrado refugio por primera vez en Billigheim y provenían principalmente del norte de Francia al oeste de Armentières. Los colonos de Welsch-Neureut procedían en gran parte de la provincia francesa del Delfinado y el Languedoc. [5] Los colonos franceses también trajeron semillas de tabaco y sentaron las bases para el cultivo de tabaco en el Alto Rin.

Murió en Durlach en 1709 y le sucedió en el margraviato su hijo, Carlos III Guillermo de Baden-Durlach.

Matrimonio y descendencia 

Se casó con la duquesa Augusta María de Holstein-Gottorp el 15 de mayo de 1670 en Husum. Tuvieron los siguientes hijos:
 Federico Magno (13 de enero de 1672 - 24 de febrero de 1672)
 Federica Augusta (21 de junio de 1673 - 24 de julio de 1674)
 Cristina Sofía (17 de diciembre de 1674 - 22 de enero de 1676)
 Claudia Magdalena Isabel (15 de noviembre de 1675 - 18 de abril de 1676)
 Catalina (10 de octubre de 1677 - 11 de agosto de 1746), en 1701 se casó con el conde Juan Federico de Leiningen-Hartenburgo
 Carlos III Guillermo (17 de enero de 1679 - 12 de mayo de 1738), se casó con Magdalena Guillermina de Wurtemberg
 Juana Isabel (3 de octubre de 1680 - 2 de julio de 1757), en 1697 se casó con Everardo Luis de Wurtemberg
 Albertina Federica (3 de julio de 1682 - 22 de diciembre de 1755), en 1704 se casó con Cristián Augusto de Holstein-Gottorp, príncipe de Eutin
 Cristóbal (9 de octubre de 1684 - 2 de mayo de 1723), se casó con María Cristina Felicidad de Leiningen-Dagsburg-Falkenburg-Heidesheim
 Carlota Sofía (1 de marzo de 1686 - 5 de octubre de 1689)
 Mariana (9 de julio de 1688 - 8 de marzo de 1689)

Ancestros

Véase también 
 Margraviato de Baden
 Anexo:Soberanos de Baden

Margraves de Baden-Durlach
Margraves de Baden del siglo XVII (casa de Zähringen)
Margraves de Baden del siglo XVIII (casa de Zähringen)
Caballeros de la Orden del Elefante